Skiejakjauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skiejákjávrásj (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (19,4 ha)
Skiejákjávrásj (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn